Antonis Lazarou ist der Name folgender Personen:

* Antonis C. Lazarou (* 1976), zypriotischer Badmintonspieler
 Antonis L. Lazarou (* 1973), zypriotischer Badmintonspieler